Passivt motstånd kan avse:

Fredligt motstånd
Passivt motstånd (Finland) –  de konstitutionellas hållning mot Nikolaj Bobrikovs förryskningsåtgärder i början av 1900-talet